Мерецков — русская фамилия. Известные носители:
 Мерецков, Владимир Кириллович (1924—2020) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Мерецков, Кирилл Афанасьевич (1897—1968) — советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.